Vingt-Neuf-Août ou XXIX-Août ou 29-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

29 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le  vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Libération de Châlons-en-Champagne dans les Ardennes par les Alliés américains.
 Massacre de onze habitants par les Allemands à Chanas dans l'Isère.
 Massacre de la vallée de la Saulx, qui toucha les communes de Couvonges, Robert-Espagne, Beurey-sur-Saulx et Mognéville, dans la Meuse.
 Libération d'Orival en Seine-Maritime par les Alliés.
 Exécution par les Allemands de 6 civils à Saint-Cyr dans la Vienne. 
 Autres lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le mot Août, sans quantième, dans la page

Graphies « Vingt-Neuf-Août » et « XXIX-Août »

Graphie « 29-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 29 de Agosto » ou « Veintinueve de Agosto »

Créations artistiques

Cinéma 

 , 
 C'est aussi la .

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
29